vlaka (zemljopis)
 šumska vlaka

Hrvatska:
 Vlaka (Slivno), naselje u općini Slivno
 Vlaka (Vrgorac), gradsko naselje Vrgorca
 Vlaka (otok), otok
 Vlaka (Sveti Klement), naselje na otoku Sveti Klement (otok), Paklinski otoci
 Vlake (arheološka zona)

BiH:
 Vlaka (Ravno, BiH), naselje u općini Ravno

Vidi razdvojbe 
 Vlake
 Prevlaka (razdvojba)
 Privlaka